Босов — русская фамилия. Известные носители:

 Босов, Алексей Петрович (1910—1941) — Герой Советского Союза.
 Босов, Андрей Петрович (род. 1953) — артист балета, хореограф, киноактер
 Босов, Артём Викторович (род. 1986) — российский биатлонист.
 Босов, Дмитрий Борисович (1968—2020) — российский миллиардер.

 Босова, Людмила Леонидовна — Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук.

См. также